Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2017 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams. Siegerinnen waren Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Damendoppel fand am 29. und 30. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch drei Lucky-Loser-Paare.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden im Damendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei werden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2017